Grantham er navnet på en by i Lincolnshire i Storbritannien, men det kan også være:

Stednavne 

USA
 Grantham (New Hampshire) i New Hampshire
 Grantham (Pennsylvania) i Pennsylvania

Australien
 Grantham (Queensland) i Queensland
 Grantham Country (Western Australia) i Western Australia

Grantham er også et engelsk familienavn, der er blevet spredt til Nordamerika og Oceanien.